

Integralne części wsi  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Klekotki – część wsi Krawczyki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Klekotki – część wsi Skowrony w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Godkowo

Zobacz też 
 Klekotka